hrabstwo Hillsborough (ang. Hillsborough County) w USA, w stanie Floryda
 hrabstwo Hillsborough (ang. Hillsborough County) w USA, w stanie New Hampshire